Кабинет Гитлера — правительство Германии, сформированное 30 января 1933 года. 29 января правительство Курта фон Шлейхера подало в отставку. В тот же день рейхспрезидент Гинденбург поручил Ф. фон Папену выяснить у Гитлера, нельзя ли сформировать правительство «на условиях, предусмотренных конституцией» (фактически — пользующееся поддержкой большинства Рейхстага). В результате переговоров 29 января Гинденбург принял решение назначить Гитлера рейхсканцлером. На следующий день Гинденбург принял членов нового кабинета и официально утвердил Гитлера рейхсканцлером. Кабинет Гитлера был коалиционным, НСДАП получила из 11 портфелей лишь 3.

Состав

См. также 
 Кабинет Геббельса
 Кабинет Шверина фон Крозига
 Фленсбургское правительство

Правительство нацистской Германии
Адольф Гитлер